Ritssluiting of treksluiting voor kledingstukken.

Vernoemd
 Ritsen, een manier van invoegen in het verkeer.
 Een Rits te Ver, een absurde komedie/klucht door Jon van Eerd. 
 Rits (tijdschrift), een in 1978 opgericht Nederlands weekblad, waarvan de naam in 1982 werd gewijzigd in Aktueel.

Andere betekenissen
 Rits (geit), geiten zijn bijna het gehele jaar om de 17 dagen rits. De dieren zijn ‘bokkig’, ‘spelig‘, ‘rits‘ of ‘runs‘.
 Rits (geologie), ritsencomplexen zijn series zand- en schelpenbanken op de kustvlakte van Suriname.
 Rits (hogeschool), de oude naam voor RITCS: het departement Audiovisuele en Dramatische Kunsten en Technieken van de Erasmushogeschool Brussel.
 Rits (single), een nummer van Bertus Staigerpaip, een parodie op het nummer Kiss van Prince and the Revolution

Personen
 Walter Rits, een Vlaams acteur en televisieregisseur.
 Mats Rits, een Belgische profvoetballer